Farum (plaats), plaats en voormalige gemeente in Denemarken
 Farum (parochie), parochie in Denemarken